schakel van een schakelketting
Schakel (knopentheorie)
De Schakel (school), een school voor speciaal basisonderwijs in Amstelveen
De Schakel (Warffum), een verenigingsgebouw
De Schakel (sociëteit), van 1955 t/m 1978 de homodancing van het COC in Amsterdam
Schakel (zeilboot)

Zie ook
Maarten Schakel (doorverwijspagina)
De zwakste schakel, kennisquiz op tv